Dies ist eine Liste der Justizminister Osttimors (; ) seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die Vizeminister und, sofern als Amt vorgesehen, die dem Justizministerium (MJ) untergeordneten Staatssekretäre angegeben.

Zwischen 1975 und 2000 bestand aufgrund der indonesischen Besatzung nur eine Exilregierung. In der VI. Regierung war das Justizministerium dem Staatsminister, Koordinator für Verwaltungsangelegenheiten und Minister für Staatsadministration unterstellt.

Justizminister

Vizeminister

Staatssekretäre

Weblinks 

 Homepage des Justizministeriums Osttimors (tetum)

Einzelnachweise 

Für weitere Belege siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Osttimor
!
Justizminister